Bondari (russisch , ukrainisch ) ist der Name folgender Dörfer:

in Russland:
 Bondari (Pskow, Pskowski), in der Oblast Pskow, Pskowski rajon
 Bondari (Pskow, Sebeschski), in der Oblast Pskow, Sebeschski rajon
 Bondari (Tambow), Rajonverwaltungssitz in der Oblast Tambow

in der Ukraine:
 Bondari (Ananjiw), in der Oblast Odessa, Rajon Ananjiw
 Bondari (Krementschuk), in der Oblast Poltawa, Rajon Krementschuk
 Bondari (Tschornuchy), in der Oblast Poltawa, Rajon Tschornuchy
 Bondari (Dubno), in der Oblast Riwne, Rajon Dubno
 Bondari (Korosten), in der Oblast Schytomyr, Rajon Korosten
 Bondari (Buryn), in der Oblast Sumy, Rajon Buryn
 Bondari (Konotop), in der Oblast Sumy, Rajon Konotop
 Bondari (Bachmatsch), in der Oblast Tschernihiw, Rajon Bachmatsch